Siderops is een geslacht van uitgestorven amfibieën behorend tot de orde Temnospondyli. Dit dier leefde in het Jura in de moerassen van het tegenwoordige Australië.

Van Siderops is een bijna compleet skelet gevonden in Queensland. Siderops had een grote, platte schepvormige kop van zevenenvijftig centimeter lang en zevenenzestig centimeter breed met ogen boven op de kop. In het verhemelte bevonden zich tientallen tanden van diverse grootte, waaronder zeventig centimeter lange hoektanden.  Het 2.5 meter lange lichaam was relatief zwak gebouwd met dunne poten en een dunne staart. Siderops was zeer waarschijnlijk een aquatisch dier.

Siderops was een van de laatste temnospondylen. In ongeveer dezelfde periode en in dezelfde regio leefde de verwante Austropelor. De laatste temnospondyle vertegenwoordiger Koolasuchus uit het Krijt kwam eveneens op het Australische continent voor.

Uitgestorven amfibieën
Jura (tijdperk)